Brtonigla kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Brtonigla (ort i Kroatien), Istrien, 
 Butoniga, vattendrag, Istrien, 

Robotskapade Kroatienförgreningar